Inductief gekoppeld plasma, een analytische techniek waarmee de elementsamenstelling van een monster kan worden bepaald
 Insane Clown Posse, een Amerikaans hiphopduo
 Instant Composers Pool (ensemble), een Nederlands orkest van improviserende componisten en musici, met onder anderen Misha Mengelberg en Han Bennink
 Intracommunautaire Prestaties
 Instant Composers Pool (platenlabel), een Nederlands platenlabel
Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen, een officieus eigendomsbewijs voor pleziervaartuigen
International Confederation of Principals, een wereldwijde organisatie voor schoolleiders
Internet Content Provider, een licentie in China om een website te mogen hebben